William Arthur Ward – scrittore statunitense
 William Ayres Ward – egittologo statunitense
 William Albert Ward – fumettista britannico